«Спикул» — название молдавских футбольных клубов:
 Спикул (футбольный клуб, Фалешты)
 Спикул (футбольный клуб, Кишкэрень)
 Спикул (футбольный клуб, Сарата-Галбенэ)